Владимир Александрович Хрусталёв (27 июля 1921 — 4 июня 1991) — советский учёный и конструктор в области разработки ракетно-космической техники, доктор технических наук, профессор. Главный конструктор ЦКБ-589 Государственного комитета Совета Министров СССР по оборонной технике. Лауреат Ленинской премии (1960). Герой Социалистического Труда (1961).

Биография 
Родился 27 июля 1921 года в Московской области. 

С 1937 по 1941 год обучался в Московском инженерно-строительном институте имени В. В. Куйбышева. С 1942 по 1944 год проходил обучение в  Военно-воздушной инженерной академии РККА. С 1945 года начал работать в Центральном конструкторском бюро № 589 Государственного комитета Совета Министров СССР по оборонной технике, в должностях: с 1945 по 1951 год — инженер и инженер-конструктор. 

С 1951 по 1991 год в течение сорока лет, В. А. Хрусталёв являлся главным конструктором Центрального конструкторского бюро № 589 Государственного комитета Совета Министров СССР по оборонной технике. Под руководством и при непосредственном участии В. А. Хрусталёва Центральное конструкторское бюро  занималось разработкой и изготовлением оптико-электронных приборов навигации и ориентации для космических аппаратов и участвовало в национальных космических программах: в 1961 году в космической программе «Восток», в 1974 году — «Энергия — Буран» и международных: с 1972 по 1989 год — «Союз — Аполлон», «Венера» и «Фобос». 

В 1960 году Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР «за создание новых видов космической техники» Владимир Александрович Хрусталёв был удостоен Ленинской премии.

17 июня 1961 года «закрытым» Указом Президиума Верховного Совета СССР «за выдающиеся заслуги в создании образцов ракетной техники и обеспечении успешного полёта человека в космическое пространство» Владимир Александрович Хрусталёв был удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением Ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

17 февраля 1975 года Указом Президиума Верховного Совета СССР «за выдающиеся достижения в создании новой техники» Владимир Александрович Хрусталёв был награждён Орденом Трудового Красного Знамени.

Скончался 4 июня 1991 года в Москве, похоронен на Ваганьковском кладбище.

Награды 

 Медаль «Серп и Молот» (17.06.1961)
 Орден Ленина (17.06.1961)
 Орден Трудового Красного Знамени (17.02.1975)
 Медаль «За боевые заслуги» (17.09.1952)

Премии 
 Ленинская премия (1960)

Примечания

Литература 
 Космонавтика: Энциклопедия / Гл. ред. В. П. Глушко; Редколлегия: В. П. Бармин, К. Д. Бушуев, В. С. Верещетин и др. — : Сов. Энциклопедия, 1985 г. — 528 с.
 Путь к звёздам: из истории советской космонавтики / А. А. Александров. —  : Вече, 2006 г (Тула : Тульская типография). — 379 с. — ISBN 5-9533-1192-3

Выпускники Московского государственного строительного университета
Выпускники Военно-воздушной инженерной академии имени Н. Е. Жуковского